Sondershausen steht für:

 Sondershausen, eine im Norden des Bundeslandes Thüringen gelegene Mittelstadt und die Kreisstadt des Kyffhäuserkreises
 Sondershausen (Adelsgeschlecht), eine im 13. Jahrhundert abgespaltene Seitenlinie der landgräflichen Marschalle von Eckartsberga
 Sondershausen (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern

Sondershausen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Conrad Sondershausen (unbekannt–1731), deutscher Jurist
 Volker Sondershausen (* 1963), deutscher Musiker
 Karl Sondershausen (1792–1882), deutscher Schriftsteller und Dichter
 Karl Sondershausen (Bildhauer) (1895–1972), deutscher Steinmetz und Bildhauer